Osoby o nazwisku Zenderowski:
 Eugeniusz Zenderowski – polski żużlowiec
 Radosław Zenderowski – polski socjolog i politolog
 Wojciech Zenderowski – polski publicysta oraz autor monografii